

Cinema 
 Lui (Él) – film del 1953 diretto da Luis Buñuel

Codici 
 LUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Unión (Honduras)
 lui – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua luisena

Geografia 
 Lui – fiume dell'Angola
 Lui – comune dello Zambia nel distretto di Kaoma
 Lui – comune dello Zambia nel distretto di Mongu

Altro 
 Lui – modello di scooter presentato dalla Innocenti nel 1968
 Lui – rivista francese
 Luì – genere di uccelli passeriformi

Persone
 Frank Lui – politico niueano
 George Lui – calciatore salomonese
 Mr. Lui – pseudonimo di Marco Lui – mimo, comico e regista italiano
 Tunoa Lui – allenatore di calcio samoano americano

Altri progetti